Bonardi ist der Familienname folgender Personen:

 Berta Bonardi (* 1995), argentinische Tennisspielerin
 Maria Bonardi (1864–1945), italienische Ordensschwester und Gründerin der Ordensgemeinschaft der Suore di Santa Maria di Loreto